Eero est un prénom estonien et finnois pouvant désigner:

Prénom
Eero Aarnio (né en 1932), designer finlandais
Eero Aho (né en 1968), acteur finlandais
 (né en 1943), homme politique finlandais
 (1906-1960), homme politique finlandais
Eero Berg (1898-1969), athlète finlandais spécialiste du fond
Eero Böök (1910-1990), joueur professionnel d'échecs finlandais
Eero Elo (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1973), architecte estonien
Eero Erkko (1860-1927), homme de presse et politique finlandais
Eero Haapala (né en 1989), athlète finlandais de saut en longueur
Eero Haapalainen (1880-1937), homme politique finlandais
Eero Hämeenniemi (né en 1951), compositeur finlandais
Eero Heinäluoma (né en 1955), homme politique finlandais
Eero Heinonen (né en 1979), bassiste finlandais 
Eero Hirvonen (né en 1996), coureur finlandais de combiné nordique
 (né en 1944), évêque finlandais
 (né en 1953), sprinteur céiste finlandais
 (1890-1973), gymnaste olympien finlandais
Eero Järnefelt (1863-1937), artiste peintre finlandais
Eero Kilpeläinen (né en 1985), gardien finlandais de hockey sur glace
 (1882-1954), acteur finlandais
 (né en 1946), musicien jazz finlandais
Eero Kolehmainen (1918-2013), fondeur finlandais
 (né en 1987), joueur finlandais de football
 (né en 1974), escrimeur olympique allemand
 (né en 1944), homme d'affaires finlandais
Eero Lehtonen (1898-1959), athlète finlandais en pentathlon
 (né en 1927), athlète finlandais en pentathlon
 (né en 1935), philosophe estonien
 (1942-2008), chef cuisinier finlandais
Eero Mäntyranta (1937-2013), fondeur finlandais
Eero Markkanen (né en 1991), joueur finlandais de football
 (né en 1980), acteur finlandais
 (1918-1987), skieur et colonel finlandais
Eero Nelimarkka (1891-1977), artiste peintre finlandais
 (né en 1974), architecte estonien
 (né en 1936), designer et homme politique finlandais
 (né en 1986), joueur finlandais de football
 (né en 1983), acteur finlandais
 (1904-1966), acteur finlandais
 (né en 1928), joueur finlandais de hockey sur glace
Eero Saarinen (1910-1961), architecte et designer américain
Eero Salisma (1916-1998), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1921-1975), homme politique finlandais
Eero Salonen (1932-2006), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1922), joueur finlandais de hockey sur glace
, neuroscientifique américain
Eero Somervuori (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1949), acteur estonien
 (né en 1941), lutteur gréco-romain finlandais
Eero Tarasti (né en 1948), musicologue et sémioticien finlandais
 (1926-1988), coureur olympique finlandais
 (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de prénom